Denumirea de Zimnița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zimnița, un sat în comuna Krușari, regiunea Dobrici;
 Zimnița, un sat în comuna Straldja, regiunea Iambol;
 Zimnița, un sat în comuna Măglij, regiunea Stara Zagora.